Toren zonder naam (Aken), een weertoren onderdeel van de Akense stadsmuur
 Turm ohne Namen (Rothenburg), een weertoren onderdeel van de Rothenburger stadsmuur